Simoncelli (merk), Italiaans merk van motorfietsen
Marco Simoncelli, Italiaans motorcoureur